Кра́ги (от  — «воротник») — в русском языке название отдельных одежных аксессуаров, например:
 длинные раструбы у перчаток;
 перчатки для верховой езды с такими раструбами;
 накладные голенища с застёжками;
 наручи, защищающие предплечье стрелка из лука от удара тетивой.
СйцА
Изначально так назывались большие отложные воротники, затем название перешло на отвороты перчаток и коленных голенищ.

Кавалерийские краги 

Начиная с 1730-х годов крагами пользовались аристократы при верховой езде для защиты голенища. Закреплялись они на ноге ремнями. С конца XX века их крепят также при помощи застёжки-молнии.

Мотоциклетные краги 
С начала XX века краги стали модными среди автомобилистов, мотоциклистов и авиаторов как защитная часть одежды, по устройству аналогичная кавалерийским крагам, но на руках, а не на ногах.

В современном языке используется как название мотоциклетных перчаток.

См. также

Примечания 

История моды
Аксессуары

Ссылки